Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1986 (offiziell: Hexagon World Men’s Curling Championship 1986) war die 28. Austragung (inklusive Scotch Cup) der Welttitelkämpfe im Curling der Herren. Sie wurde vom 31. März bis 6. April des Jahres in der kanadischen Stadt Toronto, Ontario, im CNE Coliseum veranstaltet.

Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren wurde in einem Rundenturnier (Round Robin) zwischen den Mannschaften aus Schottland, Kanada, den Vereinigten Staaten, der Bundesrepublik Deutschland, Schweden, Norwegen, der Schweiz, Dänemark, Italien und Frankreich ausgespielt.

Die Spiele wurden auf zehn Ends angesetzt.

Den 17. Titelgewinn von Gastgeber Kanada konnten die Schotten nicht verhindern und unterlagen knapp mit 3:4 Steinen. Im Spiel um die Bronzemedaille konnten sich die Vereinigten Staaten gegen die Schweden durchsetzten.

Teilnehmende Nationen

Tabelle der Round Robin

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 31. März 1986 13:30

Runde 2 
 31. März 1986 19:30

Runde 3 
 1. April 1986 13:30

Runde 4 
 1. April 1986 19:30

Runde 5 
 2. April 1986 13:30

Runde 6 
 2. April 1986 19:30

Runde 7 
 3. April 1986 13:30

Runde 8 
 3. April 1986 19:30

Runde 9 
 4. April 1986 09:30

Tie-Breaker 
Die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten, Norwegen und der Schweiz spielten den letzten offenen Platz für das Halbfinale aus. Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland und Italien spielten die Platzierungen 8 bis 10 aus.

Runde 1

Runde 2

Play-off

Turnierbaum

Halbfinale 
 5. April 1986 15:00

 5. April 1986 15:00

Spiel um die Bronzemedaille 
 6. April 1986 09:30

Finale 
 6. April 1986 14:00

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Herren
Curling 1986
Sportveranstaltung in Toronto
Curling (Kanada)